Adrien Laplace peut désigner :

 Adrien Laplace (1909-1992), homme politique français ;
 Adrien Laplace (1990-), joueur de rugby français.